Perc steht für:

 The Perc, Pseudonym von Tom Redecker (* 1958), deutscher Musiker und Musikproduzent

PERC steht als Abkürzung für:
 Pan-European Regional Council, Untergliederung des Internationalen Gewerkschaftsbundes für Europa, siehe Pan-Europäischer Regionalrat
 Passivated Emitter and Rear Cell, eine Bauform eines Solarmoduls, siehe Solarmodul #Recycling

Abkürzung